Gunnar Bergström kan syfta på

 Gunnar Bergström (präst) (1878-1952), svensk präst
 Gunnar Bergström (ingenjör) (1887–1968), svensk ingenjör och ämbetsman
 Gunnar Bergström (kompositör) (1932-2005) även filmbolagsdirektör 
 Gunnar Bergström (etolog) (född 1934), svensk professor i kemisk etologi
 Gunnar Bergström (terapeut) (född 1951), svensk terapeut med fokus på missbruksproblematik